Le terme ligne 251 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 251 des chemins de fer belge
 Ligne 251 des lignes ferroviaires en Suisse

Voir aussi 
  

251